Футбольна ліга в сезоні 1983/84 — 85-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже 15-ий трофей ліверпульців.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія